De Football League Cup 1976/77 was de 17de editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 14 augustus 1976 en eindigde op 13 april 1977 met de finale (tweede replay) op Old Trafford in Manchester. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi. Aston Villa won de beker onder leiding van trainer-coach Ron Saunders voor de derde keer in de clubgeschiedenis.

Schema

Zie ook
FA Cup 1976/77
Finale League Cup 1977
Engels voetbalkampioenschap 1976/77

Bekervoetbal 1976/77
1977